Дернбах може бити:

 Дернбах (Округ Нојвид), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Нојвид.
 Дернбах (Палатинат), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Зидлихе Вајнштрасе.
 Дернбах (Вестервалд), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Вестервалд.